Педуреній () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Тісеу.
 Педуреній () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Мінтіу-Герлій.